Namco System 10 è una scheda madre arcade prodotta da Namco nel 2000 basata sull'hardware della PlayStation di Sony. È stata preceduta dal Namco System 23 nel 1997 ed è stata seguita dal Namco System 246.

Specifiche tecniche del System 10
Main CPU: R3000A 32 bit RISC processor, Operating performance - 30 MIPS, Instruction Cache - 4KB
OSC: 53.693175 MHz and 101.4912 MHz
BUS: 132 MB/sec.
OS ROM: 512 Kilobytes
Additional Sound Chips: PlayStation SPU, 24 Channels, 44.1 kHz sample rate, PCM audio source, Digital effects include: Envelope, Looping, Digital Reverb, Load up to 512K of sampled waveforms, Supports MIDI Instruments.
Main RAM: 2 Megabytes
Video RAM: 2 Megabyte
Sound RAM: 512 Kilobytes
Graphical Processor: 360,000 polygons/sec, Sprite/BG drawing, Adjustable frame buffer, No line restriction, 4,000 8x8 pixel sprites with individual scaling and rotation, Simultaneous backgrounds (Parallax scrolling)
Sprite Effects: Rotation, Scaling up/down, Warping, Transparency, Fading, Priority, Vertical and horizontal line scroll
Resolution: 256x224 - 740x480
Colours: 16.7 million colors, Unlimited CLUTs (Color Look-Up Tables)
Other Features: custom geometry engine, custom polygon engine, MJPEG decoder
Roms: Roms and some CD/DVD Based (Taiko No Tatsujin)

Lista dei giochi System 10
GAHAHA Ippatsudou (2000)
GAHAHA Ippatsudou 2 (2001)
Gamshara (2002)
Gekitoride-Jong Space (2001)
Hard Puncher Hajime no Ippo 2 Ouja e no Chousen (2002) Taito
Honne Hakkenki (2001)
Kono e-Tako (2003)
Kotoba no Puzzle: Mojipittan (2001)
Kurukuru Food (2002)
Mr. Driller 2 (2000)
Mr. Driller G (2001)
NFL Classic Football (2003)
Panikuru Panekuru (2002)
Photo Battle (2001)
Point Blank 3 / Gunbalina (2000)
Seishun Quiz Colorful High School (2003)
Star Trigon (2002)
Taiko no Tatsujin (2001)
Taiko no Tatsujin 2 (2001)
Taiko no Tatsujin 3 (2002)
Taiko no Tatsujin 4 (2002)
Taiko no Tatsujin 5 (2003)
Taiko no Tatsujin 6 (2004)
Tsukkomi Yousei Gips Nice Tsukkomi (2002) Metro
Uchuu Daisakusen - Chocovader Contactee (2002)

Collegamenti esterni

Macchine arcade
Schede arcade Namco